

Toponyme 

  ;

  ;

  ;
  ;
 Paynesville, ville dans le comté de Stearns, au Minnesota ;
 Paynesville, localité dans le comté de Pike, au Missouri ;
 .

Voir aussi 
 Painesville, ville dans l'Ohio (États-Unis) ;
 , aussi appelé Painesville.